SLBA est un sigle qui est utilisé par différentes entités : 
 Société lorientaise des beaux-arts.
 Société lyonnaise des beaux-arts.